Jurdant est un patronyme porté notamment par :

 Louis-Thomas Jurdant (1909-1982), écrivain belge de langue française ;
 Michel Jurdant (né vers 1933-1984), écologiste québécois.

Homonymie de patronyme